Bretterbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Bretterbauer (1929–2009), österreichischer Geodät
 Lothar Bretterbauer (* 1953), deutscher Kommunalpolitiker